Митропольский — фамилия; имеет женскую форму Митропольская.
 Митропольский, А. Л. (1872—1917) — поэт, переводчик, прозаик.
 Митропольский, Алексей Юрьевич (1942—2021) — украинский геолог, член-корреспондент НАН Украины (2003).
 Митропольский, Арсений Иванович (псевдоним Арсе́ний Несме́лов; 1889—1945) — русский поэт, прозаик и журналист.
 Митропольский, Аристарх Константинович (1888—1977) — российский и советский статистик и математик.
 Митропольский, Борис Сергеевич (1905—1973) — российский геолог и минералог.
 Митропольский, Иван Иванович (1872—после 1917) — детский и военный писатель, редактор, журналист.
 Митропольский, Иоанн (в миру Стефан) (1836—1914) — епископ Русской Православной церкви, историк церкви и писатель.
  (1893—1983) — ректор Карельского педагогического института (1938—1940) и Карело-Финского государственного университета (1941—1945).
 Митропольский, Леонид Александрович (1904—1989) — советский легкоатлет.
 Митропольский, Леонтий Семёнович (Миропольский; 1749—1819) — русский живописец-портретист, копиист, иконописец.
 Митропольский, Михаил Иванович (1834—1894) — экстраординарный профессор философии Казанской духовной академии.
 
 

 Митропольская, Александра Даниловна (1895—1988) — зоотехник, Герой Социалистического Труда.

Примечания